El término resguardo puede referirse a:
 Resguardo indígena, institución legal conformada por un territorio reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia y regida por un estatuto especial;
 Resguardo de Rentas o custodia de costas y fronteras (por ejemplo, para evitar el contrabando);
 Techo o techumbre que sirve para proteger de las inclemencias del tiempo, como el que cubre par